Cette page liste les représentants du canton de Lucerne au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.

Abréviations des partis 
 PCS : Parti chrétien-social 
 PCP : Parti conservateur populaire
 PDC : Parti démocrate-chrétien
 PLR : Parti libéral-radical
 PRD : Parti radical-démocratique
 PSS : Parti socialiste suisse
 pvl : Vert'libéraux
 PES : Les Verts
 UDC : Union démocratique du centre

Autres tendances et mouvements politiques :
 CL : Centre libéral
 CC : Conservatisme catholique
 GL : Gauche libérale

Liste

Notes

Sources 

 

Lucerne
Conseillers nationaux